L'attribuito di "Ardito" fu attribuito a diversi personaggi di nome Filippo:

il re di Francia Filippo III, figlio del re Luigi IX il Santo (1245-1285)
il duca di Borgogna Filippo II, figlio del re di Francia Giovanni II (1342-1404)